Платея может означать:
 Платея, или Ревнивая Юнона — опера-балет Жана-Филиппа Рамо.
 Платея — древний город в Беотии.

См. также 
 Платеи